Pour la quantité, voir l'article 100 (nombre).
Une centaine ou centana est une subdivision territoriale mérovingienne.